Памятник Владимиру Высоцкому:
 Памятник Высоцкому (Владивосток)
 Памятник В. С. Высоцкому — в Воронеже.
 Памятник Высоцкому — в Выршеце.
 Памятник Высоцкому — в Ейске.
 Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади — в Екатеринбурге
 Памятник Высоцкому — в Мариуполе.
 Памятник Высоцкому — в Мелитополе.
 Памятник Высоцкому — в Москве.
 Памятник Высоцкому (Новосибирск)
 Памятник Высоцкому — в Одессе.
 Памятник Высоцкому (Подгорица) — в Подгорице, Черногория.
 Памятник Владимиру Высоцкому — в Ростове-на-Дону.
 Памятник Высоцкому — в Самаре.